Heliastrum är ett släkte av svampar. Heliastrum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Heliastrum